Onzin
 Larie (televisieprogramma)